Les championnats d'Afrique de VTT (vélo tout terrain) sont une compétition de VTT réunissant les meilleurs vététistes du continent africain.

Cross-country

Hommes 
Élites

Moins de 23 ans

Juniors

Femmes 
Élites

Moins de 23 ans

Juniors

Cross-country par équipes

Cross-country marathon

Hommes

Femmes

Descente

Hommes

Femmes

Liens externes
Palmarès du cross-country masculin
Palmarès du cross-country féminin